Vao ist

 eine Insel in Vanuatu, siehe Vao (Insel) 
 ein Ort auf der Île des Pins, siehe Vao (Île des Pins)
 ein Ort des Atolls Nanumea auf Tuvalu.
 ein Ort mit früherem deutschen Namen Wack im Kreis Lääne-Viru, Estland

VAO ist eine Abkürzung für

 eine verkehrsrechtliche Anordnung
 das Vertex Array Object
 das Vienna Art Orchestra.
 Virtuelles Alpenobservatorium, eine internationale Forschungsgemeinschaft.

VAO